Het Engelse woord voor jij of u.
 You (band), Duitse elektronischemuziekgroep.
 You (Gong), album van de Frans/Britse spacerockband Gong.
 You (televisieserie), Amerikaanse serie te bekijken via Netflix.

 De titel van diverse nummers, waaronder:
 You (Collective Soul)
 You (Intwine)
 You (Janet Jackson)
 You (Judith)
 You (Lloyd)
 You (Scooter)
 You (Ten Sharp)
 You (Robin Stjernberg)
 You (naam), een Chinese familienaam
 You (rivier), een rivier in China
 You (2009), een film van en met Melora Hardin
 You (ep)